A frase unidades antrópicas ( que significa [hu]mano) é usada com diferentes significados na arqueologia, na medição e nos estudos sociais.

Em arqueologia, as unidades antrópicas são estratos ou depósitos de material contendo uma alta proporção de detritos produzidos pelo homem. Na medição, após a cunhagem do termo "princípio antrópico"
, unidades de medida que estão em escala humana são ocasionalmente referidas como "unidades antrópicas". Em áreas de estudo como sociologia e etnografia, as unidades antrópicas são agrupamentos identificáveis de pessoas.

Veja também
Princípio antrópico
Antropocentrismo

 
Metrologia
Arqueologia